Tenisový turnaj Open Sud de France 2012 se konal ve dnech od 30. ledna do 5. února. Hrál se ve francouzském Montpellier v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj byl součástí kategorie ATP World Tour 250 series. Rozpočet činil 575 250 €.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazní hráči měli v prvním kole volný los.
  'Tomáš Berdych (vítěz)
  Gilles Simon (semifinále)
  Gaël Monfils (finále)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Feliciano López (2. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (semifinále)
  Jarkko Nieminen (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Nikolaj Davyděnko
  Paul-Henri Mathieu
  Guillaume Rufin

Následující hráči se probojovali do hlavní části turnaje přes kvalifikaci:
  Roberto Bautista-Agut
  Florent Serra
  Maxime Teixeira
  Marc Gicquel

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (první kolo)
  Paul Hanley/  Jamie Murray (finále)
  Philipp Marx /  Adil Shamasdin (první kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující dvojice dostaly do turnaje divokou kartu:
  Kenny de Schepper /  Fabrice Martin
  Gaël Monfils /  Daryl Monfils

Následující dvojice se dostala do turnaje jakožto náhradník:
  Nikolaj Davyděnko /  Igor Kunicyn

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP World Tour 2012
Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2012
Sport v Montpellieru